Arbus kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Arbus, Frankrike – departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Italien 

 Arbus, Sardinien – en kommun i Italien, Sardinien, Provincia di Sud Sardegna,